Андреевский скит — название нескольких скитов православных монастырей, данное им в честь Андрея Первозванного:

Россия 
 Андреевский скит — скит Ватопедского монастыря на горе Афон.
 Андреевский скит — скит Соловецкого монастыря.
 Андреевский скит - скит Троице-Сергиевой лавры.

 См. также 
 Андреевский монастырь
 Андреевский собор
 Андреевская церковь

 Примечания